Onderdistrict in Indonesië
 Tirtomoyo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tirtomoyo (Poncowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tirtomoyo (Tirtomoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tirtomoyo (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tirtomoyo (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java